Его высокопреосвященство доктор Элиуд Вабукала является пятым архиепископом Англиканской церкви Кении, избранным на престол 24 апреля 2009 года. Он сменил архиепископа Вениамина Нзимби, ушедшего на пенсию.

Молодость и учеба
Он вырос в англиканской семье и в детстве ежедневно проходил по 10 км в обоих направлениях, чтобы поступить в начальную школу Малакиси. Затем он поступил в начальную школу Бутонге и среднюю школу Коланьи, где закончил учебу в 1969 году. После этого он работал учителем в средней школе Бутонге, помогая обучать своих двух сестер и пятерых братьев. Он начал работать канцелярским чиновником в офисе комиссара провинции Накуру, а затем был повышен до уровня второго окружного чиновника в Нароке. Он пришел к выводу, что это не было его призванием, поэтому он вернулся к обучению без подготовки в Китале в 1972 году. Он поступил в педагогический колледж Каймоси, чтобы стать квалифицированным учителем, закончив учебу в 1974 году. Вабукала пошел работать квалифицированным учителем в начальную школу Найфарм, школу в Китале, которую впоследствии перевели в Бунгому. Там его повысили до инспектора школ, отвечающего за зону Бутонге в округе Сирисия.

Общественная деятельность 
Вакубала встречался с Мун Хён Джином, сыном Мун Сон Мёна в 2010 году и принимал участие на организованном Муном панафриканском Глобальном конвенте мира на котором также участвовали глава государства Мваи Кибаки, Президент Эфиопии Гырма Уольдэ-Гийоргис, министр информации и коммуникаций Нигерии Лабаран Маку, вице-президент Кении Калонзо Мусёка, премьер-министр Кении Райла Одинга, министр иностранных дел Кении Джордж Сайтоти лауреат Нобелевской премии мира Вангари Маатаи.

Семья 
У архиепископа пятеро взрослых детей, овдовел в 2010 году.

Примечание 

Родившиеся в 1951 году
Протестантизм в Кении
Англиканские архиепископы